Çeltikçi (district), een Turks district in de provincie Burdur
 Çeltikçi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çeltikçi